Cet article traite des aspects les plus importants de l'histoire et de la géopolitique du manga shōnen japonais One Piece.

Histoire

Avant l'Âge d'Or de la Piraterie 

 Environ 5000 ans avant : Plantation de l'Arbre de la connaissance d'Ohara.
 Environ 4000 ans avant : Construction du palais royal d'Alabasta.
 Environ 1100 ans avant : Construction de la cité d'or Shandora.
 Environ 1000 ans avant :
 La tribu des minks commence à vivre en s'isolant du monde extérieur sur l’île-éléphant Zo.
 Une querelle commence entre la tribu des Longs Bras et la tribu des Longues Jambes.
 Environ 900 ans avant :
 Le Siècle oublié commence.
 Un puissant pays légendaire avec une civilisation avancée qui régnait sur tout le globe. Ce royaume antique avait participé à la création de 3 Armes Antiques: Pluton, Neptune et Uranus et les stèles indestructibles: les Ponéglyphes (grâce au clan Kozuki du Pays des Wa).
 Un accord établi liait un humain du nom de Joy-Boy à la Princesse Sirène de l’île des Hommes-poissons avec la construction de l'arche Noé surnommé le "Navire de la Promesse" pour le futur.
 830 ans avant : Naissance de Toki Amatsuki.
 Environ 800 ans avant :
 La cité d'or Shandora est détruite.
 Le Siècle oublié se termine.
 Une alliance de 20 rois crée le Gouvernement mondial et efface toute trace historique du Siècle oublié.
 Environ 700 ans avant : L'une des premières décisions du Gouvernement mondial après sa mise en place est la création du pont de Tequila Wolf à East Blue, destinée à terme à relier les îles entre elles. Ce pont est construit par une main-d'œuvre de hors-la-loi aux yeux du Gouvernement et des opposants au régime.
 659 ans avant :  Naissance d'Oz. 
 Environ 500 ans avant : Mort d'Oz, son corps est conservé dans la glace.
 Environ 460 ans avant : Une épidémie frappa le pays de Lvneel dans North Blue. 
 441 ans avant :
 Naissance de Montblanc Norland.
 Naissance de Calgara.
 408 ans avant : Naissance de Jarl.
 407 ans avant : Naissance de Jorl.
 Environ 400 ans avant : Montblanc Norland quitte North Blue afin de rejoindre Grand Line. Il accoste, deux ans plus tard, avec son équipage sur l’île de Jaya appelé à l'époque "La cité de Shandora". Sur cette île, il y découvre un trésor. Il quitte cette île et retourne dans son pays pour y apporter la bonne nouvelle. Après son départ, une partie de l'île de Shandora est projetée vers le ciel et une année après, Norland revient sur l'île avec son Roi pour lui montrer le trésor, mais celui-ci a disparu avec la partie de l’île qui s'est envolée. Revenu sur sa terre natale, Norland est exécuté pour mensonge et trahison envers son peuple.
 Environ 300 ans avant : Après avoir réussi leur conquête, le Royaume de Germa règne sur North Blue pendant 66 jours (aussi appelé l'Empire de Germa).
 Environ 200 ans avant : 
 Un navire du Royaume de Briss, sur South Blue, quitte son port d'attache et réussit la première exploration de Skypiea.
 Le Royaume Ryugu de l’île des Hommes-Poissons devient un état membre de la coalition du Gouvernement mondial.
 160 ans avant :
 Naissance de Morley.
 Naissance de Dorry.
 Naissance de Broggy.
 156 ans avant : Naissance de Kaashi.
 153 ans avant : Naissance de Oimo.
 143 ans avant : Naissance de Carmel.
 141 ans avant : Naissance de Kureha.
 127 ans avant : Naissance de Haguar D. Sauro.
 120 ans avant : Naissance de Surimi.
 113 ans avant : Carmel commence son trafic d'orphelin.
 107 ans avant : Naissance de Clover.
 100 ans avant : 
 Dorry et Broggy commencent leur duel sur Little Garden.
 Morley construit le niveau 5.5 d'Impel Down.
 Certains membres de cet équipage ont été arrêtés et condamnés à mort, mais Carmel convainc la Marine de ne pas les tuer par peur des représailles d'Erbaf.
 99 ans avant : Naissance de Sanjuan Wolf.
 97 ans avant : Naissance d'Haredas.
 92 ans avant : Naissance de Streusen.
 90 ans avant : Naissance de Brook.
 81 ans avant : Naissance d'Hajrudin.
 79 ans avant :
 Naissance de Sengoku.
 Naissance d'Amazon.
 78 ans avant :
 Naissance de Silvers Rayleigh.
 Naissance de Chinjao.
 Naissance de Monkey D. Garp.
 77 ans avant : 
 Naissance de Gol D. Roger.
 Naissance de Tom.
 76 ans avant : 
 Naissance de Tsuru.
 Naissance de Bakkin.
 Naissance d'Hiluluk.
 75 ans avant :
 Naissance de Gerd.
 Naissance de Buddle.  
 74 ans avant : Naissance d'Edward Newgate.   
 73 ans avant : Naissance de Crocus. 
 72 ans avant : 
 Naissance de Little Oz Junior.
 Naissance de Kokoro.
 70 ans avant : 
 Naissance de Neptune.
 Naissance de Lao G.
 68 ans avant : 
 Naissance de Charlotte Linlin.
 Naissance de Gan Forr.
 67 ans avant : Naissance de Zeff.
 66 ans avant : Naissance de Spandine.
 65 ans avant : Naissance du Chef Shandia.
 64 ans avant : Naissance de Shakky.
 63 ans avant : 
 Naissance de Tonjit.
 Naissance de Loki.
 Naissance de Road.
 Naissance de Golberg. 
 Incident sur Erbaf provoqué par Charlotte Linlin.
 Mort de Carmel.
 Fondation de Totto Land avec Streusen.
 62 ans avant : 
 Naissance de Den.
 Naissance du Ministre de la Gauche.
 61 ans avant : Naissance de Jora.
 60 ans avant : 
 Naissance de Fisher Tiger 
 Naissance de Riku Dold III.
 59 ans avant : 
 Naissance de Kanjuro.
 Naissance de Jigoro.
 Naissance d'Oden Kozuki. Quelque temps plus tard, il a été capable de frapper sa nourrice.
 58 ans avant : 
 Naissance de Borsalino.
 Naissance d'Higuma.
 57 ans avant : 
 Naissance d'Elizabello II.
 Oden Kozuki attrape deux lapins en pleine course.
 56 ans avant : 
 Naissance de Brannew.
 Naissance de Mukkashimi Tower.
 Naissance de Kinémon.
 Naissance de Judge Vinsmoke.
 Naissance d'Ashura Doji.    
 55 ans avant : 
 Naissance de Sakazuki. 
 Naissance de Rosward.
 Naissance du Ministre de la Droite.
 Naissance de Nico Olvia.
 Naissance de Curly Dadan.
 Naissance de Monkey D. Dragon.
 Oden Kozuki tua un ours avec un seul rocher.
 54 ans avant : 
 Naissance de Pagaya.
 Naissance de Bluejam.
 Naissance d'Issho.
 53 ans avant : 
 Naissance de Emporio Ivankov.
 Naissance de Morgans.
 Naissance de T-Bone.
 Naissance de Princesse.
 Naissance de Laboon. 
 Oden Kozuki dilapide l'or royal dans le quartier des plaisirs de la capitale des fleurs.
 52 ans avant : 
 Naissance de Machvise.
 Naissance de Squardo.
 Les géants Oimo et Kasshi débutent sous les ordres du Gouvernement afin de libérer leurs chefs.
 L'équipage du Rumbar, dont fait partie Brook, arrive sur Grand Line. Ils y laissent Laboon, une baleine qu'ils avaient recueillie, aux mains d'un médecin nommé Crocus.
 51 ans avant : 
 Naissance de Koshiro.
 Naissance de Héraclès.
 Naissance de Drophy.
 Oden Kozuki se bat contre des yakuzas après avoir bu.
 50 ans avant : 
 Naissance de Ben Beckmann.
 Naissance de Nefertari Cobra.
 Naissance d'Igaram.
 Naissance de Gecko Moria.
 Naissance de Charlotte Slurp.
 Kozaburo Shimotsuki quitte le pays des Wa illégalement.
 Oden Kozuki met le feu à un casino après avoir été black listé.   
 49 ans avant : 
 Naissance de Kuzan.
 Naissance de Trébol.
 Naissance de Charlotte Compote.
 L'équipage du Rumbar se divise en deux lorsqu'une partie de l'équipage, dont Yorki, est touchée par une maladie incurable. Brook devient alors le capitaine.
 L'équipage du Rumbar est annihilé dans sa totalité par un assaillant dans le Triangle de Florian.
 Oden Kozuki est condamné à des travaux forcés en tant que tailleur de pierre.
 48 ans avant : 
 Naissance de Genzo.
 Naissance de Bas.
 Naissance de Momonga.
 Naissance de Pound.
 Naissance de Charlotte Dent-de-chien.
 Naissance de Charlotte Daifuku.
 Naissance de Charlotte Oven.
 Grâce au fruit de la résurrection, l'âme de Brook retrouve son corps après un an de recherche mais en état de squelette.
 47 ans avant : 
 Naissance de Bartholomew Kuma.
 Naissance de Vista.
 Naissance de Magellan.
 Naissance d'Hogback.
 Naissance de Yasopp.
 Naissance d'Urouge.
 Naissance de Charlotte Mondée.
 Naissance de Charlotte Amande.
 Naissance de Charlotte Hachée.
 Naissance de Charlotte Effilée. 
 46 ans avant : 
 Naissance de Jinbe.
 Naissance de Crocodile.
 Naissance de Otohime.
 Naissance de Jerry.
 Naissance de Delœuf.
 Naissance de Aladdin.
 Naissance de Senor Pink.
 Naissance de Charlotte Opéra.
 Naissance de Charlotte Cadenza.
 Naissance de Charlotte Counter.
 Naissance de Charlotte Cabaletta.
 Naissance de Charlotte Gala.
 Charlotte Dent-de-chien mange des donuts pour la première fois.
 45 ans avant : 
 Naissance de Diamante.
 Naissance de Charlotte Cracker.
 Naissance de Charlotte Crème.
 Naissance de Charlotte Angel.
 Naissance de Yama.
 Naissance de Gaimon.
 Naissance de Marco.
 Naissance de Turco.
 Naissance de Chadros Higelyges.
 Naissance de Negikuma Maria.
 Charlotte Dent-de-chien se déchire la bouche en mangeant trop de donuts à la fois.
 Au pays des Wa, la capitale des fleurs connaît une sécheresse et après qu'Oden Kozuki ait détourné une rivière vers la capitale, il provoque des inondations.
 44 ans avant : 
 Naissance de Krieg.
 Naissance de Shiliew.
 Naissance de Charlotte Zuccotto.
 Naissance de Morgan.
 Naissance de Kyros.
 Oden Kozuki provoque la guerre du harem après en avoir fondé un dans un monastère et kidnappé des femmes, malgré leur consentement, chaque nuit à la capitale des fleurs.
 43 ans avant : 
 Naissance de Dracule Mihawk.
 Naissance de Montblanc Cricket.
 Naissance de Charlotte Brulée.
 Naissance de Charlotte Broyée.
 Charlotte Dent-de-chien mange le fruit du riz gluant. 
 42 ans avant : 
 Naissance de Charlotte Basskarte.
 Naissance de Charlotte Nusstorte.
 Naissance de Charlotte Dosmarche.
 Naissance de Kerville.
 Naissance de Avalo Pizarro.
 Naissance de Capone Bege.
 Naissance de Joz.
 Naissance d'Orlumbus.
 Shakky quitte la piraterie.
 Boddle et ses compagnons débarquent sur l'île Organ et fondent le village d'Orange.  
 41 ans avant : 
 Naissance de Spandam.
 Naissance de Don Quijote Doflamingo.
 Naissance de Vergo.
 Naissance d'Arlong.
 Naissance de Laffite.
 Naissance de Chaka.
 Naissance de Charlotte Noisette.  
 Mort de Katsuzo, Oden Kozuki mangea sur son corps lors de sa crémation en guise d'hommage.
 Incident du dieu de la montagne au pays des Wa, le dieu de montagne attaqua la capitale des fleurs mais Oden Kozuki le trancha en deux afin de sauver les habitants.
 Oden Kozuki est exclu de la capitale des fleurs. 
 40 ans avant : 
 Naissance d'Icebarg.
 Naissance de Belmer.
 Naissance d'Ipponmatsu.
 Naissance de Suleiman.
 Naissance de César Clown.
 Naissance de Charlotte Moscato.
 Naissance de Charlotte Mash.
 Naissance de Charlotte Cornstarch.
 Naissance de Pica.
 Naissance de Marshall D. Teach.
 Naissance de Caborage.
 Naissance de Chavipère.     
 39 ans avant : 
 Naissance de Shanks.
 Naissance de Baggy.
 Naissance d'Ener.
 Naissance de Charlotte Compo.
 Naissance de Charlotte Laurin.
 Naissance de Hyozo.
 Naissance de Don Quijote Rosinante.
 Oden Kozuki bat Ashura Doji à Kuri et transforme la région afin d'en faire un lieu où tout le monde puisse y vivre en paix.
 Oden Kozuki devient le seigneur de Kuri et ses admirateurs qu'il a rencontré durant les 2 dernières années (Kinémon, Denjiro, Izo, Kikunojo, Kanjuro, Raizo et Ashura Doji) deviennent ses samouraïs.
 38 ans avant : 
 Naissance de Foxy.
 Naissance de Kuroobi.
 Naissance d'Octy.
 Naissance de Charlotte Mont d'or.
 Naissance de Bastille.
 Naissance de Vasco Shot.
 Naissance d'Hack.
 Incident de God Valley, l'équipage de Rocks attaqua les dragons célestes et leurs esclaves, mais Roger et Garp joignirent leurs forces et réussissent à battre l'équipage des Rocks, où Rocks mourut. Garp devint ainsi le héros de la Marine.
 Hiluluk est de retour à Drum et commence ses recherches sur un remède contre le mal qui ronge le pays. 
 Charlotte Dent-de-chien se cacha la bouche après que des voyous se soient vengés sur sa sœur Brûlée.
 37 ans avant : 
 Naissance de Jabura.
 Naissance de Galdino.
 Naissance de Porchemy.
 Naissance de Charlotte Mozart.
 Naissance de Charlotte Marnier.
 36 ans avant : 
 Naissance de Franky.
 Naissance de Smoker.
 Naissance d'Absalom.
 Naissance de Victoria Cindry.
 Naissance de Vito.
 Naissance de Kelly Funk.
 Naissance de Charlotte High Fat.
 Naissance de Charlotte Tablet.
 Naissance de Catarina Devon.
 Naissance de Nezumi.
 Naissance de Demalo Black.
 Naissance de Kumadori.
 35 ans avant : 
 Naissance de Kuro.
 Naissance d'Hannyabal.
 Naissance d'Edward Weeble.
 Naissance de Smack.
 Naissance de Vander Decken IX.
 Naissance de Lucky Roo.
 Naissance de Dolton.
 Naissance de Pell.
 Naissance de Zambai.
 Naissance de Tailstone.
 Naissance de Scarlett.
 Naissance de Charlotte Smoothie.
 Naissance de Charlotte Citron.
 Naissance de Charlotte Cannelle.
 34 ans avant : 
 Naissance de Hina.
 Naissance de Sentomaru.
 Naissance de Sicilion.
 Naissance de Carne.
 Naissance de Cabaji.
 Naissance de Charlotte Saint-Marc.
 Naissance de Charlotte Basans.    
 33 ans avant : 
 Naissance de X-Drake. 
 Naissance de Pappag.
 Naissance de Gotti.
 Naissance de Bobby Funk.
 Naissance de Peeply Lulu.
 Naissance de Shura.
 Naissance de Charlotte Melise.
 Naissance de Gladius.
 Don Quijote Homing quitte Marie-Joie avec sa famille et perdit son statut de dragon céleste.
 Mort de la mère de Doflamingo et Rosinante.
 Les survivants de l'équipage des Rocks fondèrent leurs équipages.
 Caborage, Chavipère et Kawamatsu deviennent les samouraïs d'Oden.
 32 ans avant : 
 Naissance de Charlotte Dacquoise.
 Naissance de Blueno.
 Naissance de Caribou.
 Naissance de Chess.
 Naissance de Bentham.
 Naissance de Pedro.
 Sakazuki et Borsalino deviennent des soldats de la Marine.
 31 ans avant : 
 Naissance de Fukuro.
 Naissance de Boa Hancock.
 Naissance de Makino.
 Naissance de Daz Bones.
 Naissance de Gedatsu.
 Naissance de Charlotte Galette.
 Naissance de Charlotte Poire.
 Naissance de Basil Hawkins.
 Naissance de Scratchmen Apoo.
 Mort de Don Quijote Homing, tué par son fils Doflamingo.  
 30 ans avant : 
 Naissance de Nico Robin.
 Naissance de Boa Sandersonia.
 Naissance de Kuromarimo.
 Naissance de Rob Lucci.
 Naissance de Monet.
 Naissance de Buffalo.
 Naissance de Charlotte Bavarois.
 Naissance de Charlotte Snack.
 Naissance de Babe.
 Naissance d'Hody Jones.
 Naissance de Dosun.
 Naissance de Zeo.
 Naissance de Daruma.
 Naissance d'Ikaros Much.
 Naissance de Giovanni.
 Naissance de Mounblutain.
 Kuzan devient un soldat de la Marine.
 Bataille importante entre Garp et Chinjao dans le Nouveau Monde, à la suite de quoi ce dernier ne peut plus accéder à son trésor après que son crâne ait été tordu. 
 Oden Kozuki quitte le pays des Wa avec Izo, Caborage et Chavipère et ils rejoignent l'équipage de Barbe Blanche.
 Toki Amatsuki rejoint l'équipage de Barbe Blanche après avoir été sauvée par Oden Kozuki.
 29 ans avant : 
 Naissance de Wapol.
 Naissance de Morge.
 Naissance de Jango.
 Naissance de Charlotte Prim.
 Naissance de Charlotte Praliné.
 Naissance de Koncelot.
 Naissance de Patty.
 Naissance d'Inazuma.
 Naissance de Coribou.
 Naissance de Jesus Burgess.
 Naissance d'Om.
 Naissance de Viola.
 Naissance de Shirley.    
 28 ans avant : 
 Nico Olvia quitte l’île d'Ohara afin d'y mener une expédition sur les Ponéglyphes.
 Gol D. Roger contracte une maladie incurable et recrute Crocus au Cap des Jumeaux.
 Naissance de Boa Marigold.
 Naissance de Sai.
 Naissance de Zala.
 Naissance de Fullbody.
 Naissance de Momonosuké Kozuki sur le Moby Dick.
 Naissance de Wanda.
 Naissance de Doc Q.
 Naissance de Jack.
 Naissance de Wanzé.
 Naissance de Penguin.
 Naissance de Charlotte Kanten.
 Naissance de Charlotte Kato.
 Naissance de Charlotte Montb.
 27 ans avant : 
 Gol D. Roger et Shiki se rencontrent en mer dans le Nouveau Monde et se battent avant que Roger réussisse à s'échapper.
 Naissance de Kalifa.
 Naissance de Shachi.
 Naissance de Wicca.
 Naissance d'Alvida.
 Naissance de Gyn.
 Naissance de Satori.
 Naissance de Hotori.
 Naissance de Kotori.
 Naissance de Charlotte Chiboust.
 Naissance de Byron.
 Naissance de Van Auger.
 Naissance de Shojo.
 Naissance de Bellamy.
 Naissance de Sarquiss.
 Naissance de Pekoms.
 Naissance de Cocoa.
 Naissance de Killer.    
 26 ans avant : 
 Naissance de Trafalgar D. Water Law.
 Naissance de Cavendish.
 Naissance de Yosaku.
 Naissance de Pauly.
 Naissance d'Hiyori Kozuki sur le Moby Dick.
 Naissance de Gem.
 Naissance de Chocolat.
 Naissance de Charlotte Chiffon.
 Naissance de Charlotte Laura. 
 Après la naissance de ses filles, Pound est exclu du royaume.
 Roger découvre le Ponéglyphe de Zo.
 25 ans avant : 
 Naissance de Kaku.
 Naissance de Perona.
 Naissance de Léo.
 Naissance de Manshelly.
 Naissance de Pearl.
 Naissance de Johnny.
 Naissance de Masira.
 Naissance de Wadatsumi.
 Naissance de Genbo.
 Naissance des Yétis Cool Brothers.
 Naissance de Charlotte Mobile.
 Naissance de Charlotte Myukuru.
 Naissance de Charlotte Marble.
 Naissance de Charlotte Maple.
 Naissance de Manjaro.
 Oden fit le rêve d’ouvrir les frontières du pays des Wa 20 ans plus tard.
 Gol D. Roger atteint la dernière île de Grand Line, Rough Tell, et acquiert alors la plus haute distinction que peut posséder un pirate, le titre de "Roi des pirates".
 Roger dissout son équipage.
 Shirley prédit l'Âge d'or de la Piraterie un an plus tard.

Âge d'Or de la Piraterie 
 24 ans avant :
 Naissance de Drip.
 Naissance de Duval.
 Naissance de Baby 5.
 Naissance de Blue Gilly.
 Naissance de Mikita.
 Naissance de Jewelry Bonney.
 Naissance de Sheep's head.
 Naissance de Charloss.
 Naissance de Charlotte Brownie.
 Naissance de Wiper.
 Naissance de Kamakiri.
 Naissance de Braham.
 Naissance de Fukaboshi.
 Naissance de Bartolomeo.
 Naissance de Reiju Vinsmoke. 
 Gol D. Roger se rend à la Marine et est exécuté à Loguetown, « la ville où tout a commencé ». Sa mort provoquera l'Âge d'or de la Piraterie après avoir révélé l'existence de son trésor, le "One Piece".
 Incarcération de Shiki à Impel Down après la défaite de ce dernier face à Monkey D. Garp et Sengoku à Marine Ford. 
 Shanks commence son voyage en tant que capitaine.
 Tom, chef charpentier de la compagnie Tom's Workers, est jugé coupable d'avoir construit le navire de Gol D. Roger mais il aura un sursis de dix ans afin de construire le train des mers.
 23 ans avant : 
 Naissance d'Eustass Kidd.
 Naissance de Sham.
 Naissance de Buchi.
 Naissance de Charlotte Joconde.
 Naissance de Ryuboshi.
 Naissance de Sadi.
 Naissance de Tashigi.
 Naissance de Koala. 
 Profanation de la tombe de Ryuma, son corps ainsi que son sabre Shusui sont volés.
 22 ans avant : 
 Naissance de Portgas D. Ace (en tant que Gol D. Ace).
 Naissance de Sabo.
 Naissance d'Hermep.
 Naissance de Nojiko.
 Naissance de Koza.
 Naissance de Charlotte Raisin.
 Naissance de Nero.
 Naissance de Laki.
 Naissance de Kiwi.
 Naissance de Sugar.
 Naissance de Kuina.
 Naissance d'Ideo.
 Naissance de Pascia.
 Naissance de Bepo.
 Mort de Portgas D. Rouge.
 Le vice-amiral Haguar D. Sauro trahit la Marine en libérant Nico Olvia, cette dernière repartant pour Ohara. Sauro arrive aussi sur l'île et rencontre Nico Robin.
 L'île Ohara à West Blue est détruite définitivement par le Gouvernement mondial à l'aide du Buster Call, tuant ainsi Clover, Nico Olvia et tous les habitants de l'île. Haguar D. Sauro est tué par Kuzan. Nico Robin est la seule survivante, sauvée par Kuzan, et sa tête est mise à prix.
 Gaimon se coince dans un coffre.
 Shiki s'évade d'Impel Down en s'amputant les deux jambes.
 Shanks rencontre Yasopp.
 Octy sauve Rayleigh d'un naufrage. 
 21 ans avant : 
 Naissance de Roronoa Zoro.
 Naissance d'Ichiji Vinsmoke après que Judge Vinsmoke ait modifié ses gènes.
 Naissance de Niji Vinsmoke après que Judge Vinsmoke ait modifié ses gènes.
 Naissance de Sanji Vinsmoke, qui naquit comme un humain normal grâce au sacrifice de Sora Vinsmoke qui avala des drogues afin de combattre la modification des gènes de Judge Vinsmoke.
 Naissance de Yonji Vinsmoke après que Judge Vinsmoke ait modifié ses gènes.
 Naissance de Conis.
 Naissance de Mozu.
 Naissance de Charlotte Panna.
 Sora Vinsmoke subit des effets secondaires après sa tentative d'arrêt de la modification des gènes de ses enfants et développa une maladie incurable qui allait s'aggraver au fil des années.
 20 ans avant : 
 Naissance de Nami.
 Naissance de Mamboshi.
 Naissance d'Aspireine.
 Naissance de Stelly.
 Naissance de Charlotte Moscarpone.
 Naissance de Charlotte Joscarpone.
 Barbe Blanche place l'île des hommes-poissons sous sa protection.
 Kaido et Orochi Kurozumi prirent le contrôle du pays des Wa et exécutent Oden Kozuki à la capitale des fleurs après l'avoir ébouillanté afin d'avoir des informations sur Rough Tell. Toki Kozuki, avant sa mort dans l'incendie du château d'Oden à Kuri, envoya son fils Momonosuké ainsi que Kinémon, Kanjuro, Raizo et Kikunojo 20 ans dans le futur, puis lança une prophétie selon laquelle neuf samouraïs ouvriront les frontières du pays des Wa 20 ans plus tard.
 Nami et Nojiko sont recueillies par Belmer sur un champ de bataille sur East Blue et les adopte.  
 19 ans avant : 
 Naissance de Monkey D. Luffy.
 Naissance d'Ussop;
 Naissance de Kaya.
 Naissance de Charlotte Yuen.
 Boa Hancock et ses deux sœurs sont capturées et elles deviennent esclaves des Dragons Célestes.
 18 ans avant :
 Naissance de Nefertari Vivi.
 Naissance de Keimi.
 Naissance de Kobby.
 Naissance de Margaret.
 Naissance de Marianne.
 Naissance de Saldeath.
 Naissance de Charlotte Newichi.
 Naissance de Charlotte Newji.
 Naissance de Charlotte Newsan.
 Naissance de Charlotte Newshi.
 Naissance de Charlotte Newgo.
 Naissance de Charlotte Muscade.
 Naissance de Charlotte Muscadia.
 Naissance de Charlotte Muscadelle.
 Naissance de Charlotte Muscadine.
 Naissance de Charlotte Muscadette.
 17 ans avant : 
 Naissance de Tony-Tony Chopper.
 Naissance de Sharlia.
 Naissance de Charlotte Nougat.
 Naissance de Longs-Cils. 
 Portgas D. Ace rencontre Sabo. 
 Un nouveau membre du CP9, Rob Lucci, anéantit tous les pirates impliqués dans un coup d'état d'un certain royaume, ainsi que leurs otages.
 Otohime commence sa campagne afin de réunir des signatures pour coexister avec les humains.
 16 ans avant : 
 Naissance de Kaloo.
 Naissance de Ivan X.
 Naissance de Cowboy.
 Naissance de Meuh-Meuh.
 Naissance de Charlotte Pudding.
 Naissance de Shiraoshi.
 Naissance de Rebecca.
 Naissance de Dellinger.
 Le royaume de Flevance à North Blue est détruit à cause d'un empoisonnent au plomb avec l'extermination de la population par des pays voisins.
 Trafalgar D. Water Law est recruté par Don Quijote Doflamingo.
 Fisher Tiger s'échappa de Marie-Joie.
 15 ans avant : 
 Naissance de Charlotte Flampée.
 Naissance de Carrot.
 Naissance de Stomp.
 Naissance de Kentauros.
 Vergo devient un soldat de la Marine sous l'ordre de Don Quijote Doflamingo.
 Un homme-poisson, Fisher Tiger, lance un assaut sur Marie-Joie et libère les esclaves du Gouvernement mondial.
 L'équipage des Pirates du Soleil est créé par Fisher Tiger.
 L'expédition de Nox a été prise en chasse par le Gouvernement mondial pour la recherche des Ponéglyphes, avant de devenir l'équipage de Nox.
 14 ans avant : 
 Naissance de Chouchou.
 Naissance de Charlotte Anglais.
 Vergo intègre la base G-5.
 Bepo quitte Zo mais son navire échoue à North Blue.
 13 ans avant : 
 Naissance de Nora Gitsune.
 Naissance de Charlotte Wafers.
 Boa Hancock devient l'impératrice d'Amazon Lily, la capitaine de l'équipage des Kujas et l'une des Sept Grands Corsaires.
 Sanji est banni par son père et quitte le royaume de Germa qui était à East Blue, puis s'engage à bord du Orbite en tant qu'apprenti cuisinier.
 Trafalgar D. Water Law mange le fruit du bistouri.
 Don Quijote Rosinante est tué par son frère Doflamingo après qu'il est révélé qu'il était un soldat de la Marine.
 Trafalgar D. Water Law, Bepo, Penguin et Shachi se rencontrent.
 Foxy mangea le fruit ramollo.
 Kawamatsu et Onimaru ressemblent des armes à Ringo, mais Kawamatsu est arrêté et emprisonné à Udon.
 12 ans avant : 
 Naissance de Charlotte Wiro.
 Après sa rencontre avec Shanks et un sauvetage spectaculaire, Monkey D. Luffy décide de devenir pirate et scellera une promesse d'amitié avec lui.
 Monkey D. Garp décide de confier l'éducation de Monkey D. Luffy à Dadan.
 Monkey D. Luffy rencontre Portgas D. Ace et Sabo, qui deviendront des frères.
 Le roi de Goa dans East Blue décide de brûler Grey Terminal avec l'aide de Bluejam avant la visite officielle d'un Dragon Céleste.
 Dragon et ses hommes s'infiltrent au royaume de Goa, sauvent des habitants de Grey Terminal dont Sabo qui perd la mémoire les rejoints.
 Les révolutionnaires commencent à s'intéresser à Nico Robin
 Boa Hancock devient impératrice d'Amazon Lily et est nommée Grand Corsaire par le Gouvernement mondial.
 Shanks croise Silvers Rayleigh sur Sabaody et lui parle de Monkey D. Luffy, lui rappelant Gol D. Roger.
 11 ans avant : Après la mort de Fisher Tiger, Jinbe s'engage au Gouvernement mondial et devient l'un des Grands Corsaires ce qui permet à Arlong d'être libéré de prison. Malheureusement, cela conduit à un désaccord entre Jinbe et Arlong qui entraîne une séparation des Pirates du soleil en trois groupes. Sanji et Zeff aux Pieds rouges échouent sur un rocher à la suite d'une tempête. Naissance de Charlotte De-Chat, de Aisa, de Piment, de Carotte et de Oignon.
 10 ans avant : La reine Otohime, reine du royaume des Hommes-poissons, est assassinée par Hody Jones, réduisant à néant tous les projets de relation de paix avec les humains. Arlong envahit le village de Cocoyashi d'East Blue et commence à construire son empire. Après que Gecko Moria a rejoint les Grands Corsaires, il a établi une organisation appelée Thriller Bark, recrutant le Dr. Hogback dans ses rangs. Alors qu'ils naviguaient dans le Triangle Florian, il a commencé à amasser une armée de zombies avec son fruit du démon. Doflamingo rejoint aussi les Grands Corsaires, devient le roi de Dressrosa après un coup d'état sur la famille Riku et commence à développer sa réputation dans le Nouveau Monde avec des ramifications puissantes ainsi que de la contrebande sur le marché noir. Naissance de Charlotte Normande et de Chimney.
 9 ans avant : Une guerre civile violente se produit sur l'île de Moisito (lieu de résidence de Mihawk), le royaume Lugubra est dévasté, toute la population est massacré et tout cela permet aux Humandrills de copier un comportement violent. Naissance de Mocha, de Charlotte Dolce et Dragé.
 8 ans avant : Ener renverse Gan Forr et devient le nouveau Dieu de Skypiea. Le Conseil des rois se réunit à Marie-Joie pour parler de Dragon. Naissance de Tama et Charlotte Anana. Chopper est recueillit par le Dr Hiluluk.
 7 ans avant : Fondation de la Galley-La Company par Icebarg qui sera infiltrée par le CP9 pour récupérer les plans de Pluton. Brook s'aventure sur Thriller Bark et se fait voler son ombre. Il tente de récupérer son ombre mais se fait battre par Ryuma.
 6 ans avant : Fondation de l'organisation criminelle Baroque Works par Crocodile, ce dernier achète de la Dance Powder pour accuser le roi Cobra d'être responsable de la sécheresse d'Alabasta. Nico Robin est recrutée et création du plan Utopia pour s'emparer de l'arme Pluton et préparer un coup d'état sur Alabasta.
 5 ans avant : Départ de Portgas D. Ace. Morgan capture le faux capitaine Crow et devient colonel. Crow entre au service de la famille de Kaya sous le nom de Krapador. Les pirates Nox infiltrent Tougato mais échouent à voler les Poneglyphes de Big Mom, payant un lourd tribut.
 4 ans avant : César Clown provoque l'incident sur Punk Hazard qui rend l'île inhabitable. Doflamingo forme une alliance avec le savant César Clown et l'Empereur Kaido en produisant des fruits du démon artificiels pour ce dernier. Cependant, ne faisant pas confiance à César, Doflamingo a placé Monet pour le surveiller. Vivi et Igaram infiltrent le Baroque Works. Naissance de Smiley.
 3 ans avant : Barbe Noire et son équipage attaquent l'île de Drum : Wapol et sa suite s'enfuient. César Clown s'évade de prison et retourne à Punk Hazard. Il purifie l'île et s'y installe. Cavendish fait son apparition dans le Nouveau Monde et devient une star de la nouvelle génération.
 2 ans avant : Monkey D. Luffy part à l’aventure en quittant son village afin de se constituer un équipage. Il battra des pirates d'East Blue (dont Baggy le clown, Krieg et l'homme-poisson Arlong), vaincra Foxy le renard argenté, provoquera le renversement des Grands Corsaires Crocodile et Gecko Moria, du plus puissant espion-assassin Rob Lucci, du faux-dieu Ener et du légendaire Shiki le lion d'or sur Grand Line. Un Buster Call de la Marine bombardera l’île d'Enies Lobby signant un échec total après l'attaque de l'équipage au Chapeau de paille pour délivrer Nico Robin et Franky. Shanks prend contact avec Barbe Blanche. Malgré les efforts de la Marine, les deux Empereurs se rencontrent entre eux. Deux jours avant leur réunion, un affrontement entre Portgas D. Ace et Barbe Noire a lieu sur l’île de Banaro. Et au lieu de tuer Luffy, cela permit la victoire de Teach sur Ace pour le livrer au Gouvernement mondial afin de devenir un remplaçant dans les Grands Corsaires et de déclencher une guerre. L’Équipage au Chapeau de paille attaquera trois Dragons Célestes sur l'archipel des Sabaody à cause d'une agression d'un homme-poisson, empêchera la vente d’esclave d'une sirène et à la suite de cet incident Bartholomew Kuma provoque la dispersion de l'équipage pour échapper à la Marine. En même temps, Dolton devient le nouveau roi de Drum et fonde le royaume Sakura. Une guerre civile qui a éclaté à Alabasta est résolue par la victoire avec la fin de la sécheresse, assurant le retour du roi Cobra et de la paix dans le pays. Nefertari Vivi retourne dans son royaume également après avoir disparu quelques années auparavant. Gan Forr redevient Dieu de Skypiea et la guerre entre les anges et les shandias se termine enfin après 400 ans. L'Armée Révolutionnaire réussit à conquérir le royaume de St Urea situé à South Blue et le pont de Tequila Wolf à East Blue. Monkey D. Luffy réussira grâce à Boa Hancock à infiltrer la prison d'Impel Down provoquant une évasion massive de 241 prisonniers. Barbe Noire attaque de son côté aussi la prison, et après un massacre, des prisonniers du niveau 6 d'Impel Down se réunissent autour lui de pour former un équipage ; d'autres évadés plus dangereux s'échappent pour se répandre dans le monde. La bataille de Marine Ford oppose l'équipage Barbe-Blanche et ses alliés face aux soldats de la Marine et les Grands Corsaires. Monkey D. Luffy participe aussi à cette guerre pour sauver Ace. Durant la guerre, les ascendances de Roger et de Dragon sont révélées dans le monde entier. Ace est tué durant sa fuite par l'amiral Akainu et Barbe Blanche est achevé par l'équipage de Barbe Noire. Ce dernier parvint à être le premier humain de l'histoire avec deux fruits du démon assimilés. Shanks le Roux, après un affrontement avec Kaido, arrive à Marine Ford pour mettre un terme au conflit dans un cessez-le-feu et put donner une sépulture à Ace et Barbe Blanche. Cette guerre marque la fin de l'ère de la Piraterie amorcé par Gol D. Roger depuis sa mort vingt-deux années plus tôt. Des semaines plus tard, Monkey D. Luffy décide de dissoudre les Pirates au Chapeau de paille pour deux ans pour que l'équipage puisse s'entraîner et de devenir plus fort face au Nouveau Monde. Sabo retrouve la mémoire lors d'un choc après la guerre et projette de récupérer le fruit du démon d'Ace.

La « Génération terrible » 

La « Génération terrible » est une nouvelle période de l'Âge d'Or de la Piraterie. Elle fait suite à la mort de Barbe Blanche, représentant de l'ancienne génération et l'arrivée d'une nouvelle génération remplaçante dans le Nouveau Monde. Elle s'annonce comme une période de changements violents.  

L'Ordre mondial est complètement chamboulé durant un an. La disparition de Barbe Blanche, a laissé une place manquante au sein des Quatre Empereurs. Une place qui sera remplie par Barbe Noire après avoir vaincu le reste de l'équipage de l'Empereur pirate défunt dirigé par Marco qui disparaîtra de la circulation. Sengoku ayant démissionné de la tête de la Marine, celui-ci laisse sa place à Aokiji qui se verra provoqué en duel peu de temps après par Akainu sur l'île de Punk Hazard. Akainu en sortira vainqueur, et deviendra le successeur de Sengoku c'est-à-dire Amiral-en-chef, tandis qu'Aokiji décidera de se retirer de la Marine pour une vie de vagabond avant de rejoindre la Communauté de l'ombre. Trafalgar Law, Baggy le Clown deviennent des Grands Corsaires, Drake devient un allié des pirates aux Cent bêtes et Bege  rejoint en planifiant l'assassinat de Big Mom.  

L'équipage au Chapeau de paille se réunit sur l'archipel des Sabaody. Ils partent pour l’île des Hommes-Poissons, et après l'avoir sauvée d'un coup d'état et d'une rébellion organisée par Hody Jones et son allié Vander Decken IX, Luffy et Jinbe réalisent une transfusion sanguine symbolique mettant un terme à la haine et à la méfiance des hommes-poissons qui durait depuis des siècles. Shirahoshi manifeste sa capacité de l'arme Poséidon: d'invoquer les Rois des mers afin d'arrêter Noah avant qu'il ne tombe sur l'île des Hommes-Poissons. Shirley prédit un jour la destruction de l’île des Hommes-poissons à cause de Luffy dans un futur proche. Les pirates au Chapeau de paille sont ciblés par Big Mom après que Luffy lui déclare la guerre comme le futur protecteur de l'île des Hommes-poissons.

Par la suite, les Chapeaux de paille aboutissent enfin dans le Nouveau Monde. Après l'incident de Punk Hazard avec la capture d'un ancien scientifique de la Marine (César Clown), une alliance pirate est formée entre les pirates au Chapeaux de paille et les pirates du Heart pour détrôner Kaido et en même temps une autre alliance entre les pirates Kidd, On Air et Hawkins s'est aussi formée pour détrôner un des Quatre Empereurs pirates qui s'avère être Shanks le Roux. 

Doflamingo est soumis à un chantage par Law en donnant une démission falsifiée des Grands corsaires et de son titre de roi de Dressrosa. Plus tard, après l'arrivée des Chapeaux de paille avec Law, tous les jouets sur l'île de Dressrosa sont libérés et retournent à leur forme d'origine après que Sugar perd connaissance face à Ussop des Chapeaux de paille. Sabo, le commandant en second de l'armée révolutionnaire, consomme le Pyro-fruit qui appartenait auparavant à son frère, Portgas D. Ace. Après un affrontement, Luffy réussit à vaincre Doflamingo et son équipage renversé qui sont arrêtés par l'Amiral Fujitora signant le retour de la famille royale Riku. La chute de Doflamingo cause le chaos à beaucoup de nations qui dépendaient de lui, ce qui permet à l'Armée révolutionnaire d’augmenter plus en plus ses victoires. 
Plus tard, sept équipages pirates prête leur allégeance secrètement aux Pirates aux Chapeau de paille, formant une importante force militaire qui se compose de plus de 5000 membres : la Grande Armada des Chapeaux de paille. Aokiji décide lui-même de rejoindre l'équipage de Barbe Noire.

Après un confrontation avec Kaido, les équipages de Hawkins et On air deviennent les subordonnés de celui-ci et Kidd et son équipage est vaincu et fait prisonnier. Environ dix-sept jours avant l'arrivée des Chapeaux de paille, l’île Zo est envahie par le pirate Jack, un des lieutenants de Kaido et son équipage des pirates aux Cent bêtes ont causé la dévastation massive avec un gaz toxique alors qu'ils pourchassaient le ninja Raizo de Wa. Plus tard, la flotte de Jack attaque les navires d'escorte de la Marine pour récupérer Doflamingo mais échoue dans la tentative, il survit mais les journaux le déclare mort.  

Les pirates de Barbe Noire attaquent la base des révolutionnaires sur l’île de Baltigo, la bataille s'achèvera avec pour résultat la destruction complète de la base avant l'arrivée de la Marine et du Cipher Pol et sa localisation est alors révélé au monde. Le statut de l'Armée révolutionnaire après avoir échappé à l'attaque est qu'elle a relocalisé son Quartier Général au Royaume de Kédétrav.

Plus tard, les pirates au Chapeau de paille s'infiltrent sur l'île Tougato pour sauver Sanji du mariage politique de Big Mom. En même temps, Brook réussit à créer des copies des Poneglyphes de Charlotte Linlin ainsi les Chapeaux de paille deviennent à la fois un des quelques rares équipages dans le monde (avec les Empereurs des mers) à être en possession du contenu d’une des stèles antiques. La partie de thé de Big Mom, qui devait voir le mariage de Sanji Vinsmoke et de Charlotte Pudding, tourne en pugilat, causant ainsi une poursuite et le chaos sur tout Totto Land. Ces incidents sont révélés par Morgans au monde entier dans les journaux. À la suite de cette nouvelle, le Royaume de Germa est officiellement expulsé du Gouvernement mondial pour leur tentative d'alliance.

Situation géopolitique actuelle 

A priori dans le manga, les pirates et la Marine voguent sur toutes les mers du monde (les plus forts sur Grand Line), les seconds poursuivant sans relâche les premiers. On peut cependant clairement définir trois pôles de puissance qui se partagent le monde : 
 les Quatre Empereurs, pirates qui gouvernent le Nouveau Monde (et donc la piraterie) ;
 la Marine sous les ordres du Gouvernement mondial, dirige les quatre océans ainsi que la première moitié de Grande Line ;
 les Sept Grands Corsaires étaient les alliés du Gouvernement mondial avant que l'ordre soit aboli.

Ainsi, Grand Line est divisée d’un côté géographiquement par Red Line, et de l’autre politiquement selon la même frontière, ces deux mondes s'équilibrant à peu près en termes de puissance. On peut cependant noter que tout au long de l’histoire, plusieurs sièges de Corsaires seront vacants.

Il convient de parler aussi de la rébellion menée par Monkey D. Dragon dans le but de renverser le Gouvernement Mondial, dont on ne sait que peu de choses si ce n’est son importance : en effet, leur meneur est considéré comme la personne la plus activement recherchée par le gouvernement.

Au niveau local, cependant, la division est beaucoup moins manichéenne : en fait, chaque île, voire chaque ville est dirigée d’une manière toute différente : par exemple, Drum était sous la domination du roi tyran Wapol avant que celui-ci ne soit battu par Monkey D. Luffy, Alabasta et Dressrosa sont des monarchies, Water Seven est gouvernée par un maire élu, etc. Dans ce contexte, l’incessant jeu du chat et de la souris entre les pirates et la Marine semble n’avoir que peu d’influence sur la situation politique locale.

Depuis deux ans, une vague énorme de piraterie est apparue depuis l'affaiblissement des 3 Pouvoirs sur le monde avec la guerre au Sommet. Cela a pour conséquence, une énorme tension de violence sur les pays des cinq océans et la Marine surveille de près les déplacements des plus puissants criminels avec une sévérité de changements en mutation.

Les Trois Pouvoirs 
 
L'équilibre du monde de One Piece est maintenu par 3 Groupes. Ces figures du pouvoir maintiennent un ordre à la fois politique et armé qui assure la stabilité des 5 mers. Si cet équilibre venait à être rompu cela plongerait le monde dans le chaos. Les Trois Groupes sont représentés par la Marine du Gouvernement Mondial, les Grands Corsaires et les Quatre Empereurs. Grand Line est surnommée le "cimetière des pirates" en grande partie à cause de ces 3 Groupes qui y font régner l'ordre et la loi. Après l'abolition de l'Ordre des Sept Grands Corsaires, l'équilibre se trouve ébranlé.

Le Gouvernement Mondial 

Organisation politique fictive composée de la majorité des nations du monde, dans One Piece. À la tête du Gouvernement Mondial se trouve une institution de cinq personnes, des sages nommés « Conseil des cinq doyens », qui a toute autorité, bien qu’intervenant peu dans le manga.

La Marine 
La Marine est, quant à elle, le bras armé du Gouvernement Mondial. Elle suit une hiérarchie stricte, mais pourtant simple, car calquée sur le monde militaire tel que nous le connaissons. Au sommet de la hiérarchie se trouve le Chef d'État Major des armées, qui a le rang de Généralissime; l'Amiral-en-chef et les trois Amiraux. Viennent ensuite différents niveaux de grade, dont notamment (dans l'ordre) : Vice-Amiral, Sous-Amiral, Contre-Amiral, Colonel, Capitaine, Enseigne, Lieutenant, Sergent-Chef, Sergent et Matelot.

La Marine suit une loi radicale « la Justice absolue », sa mission est de protéger les populations, mais également de veiller aux intérêts du Gouvernement mondial lorsqu'il s'agit de poursuivre ceux qui violent les lois du Gouvernement comme les pirates ou les criminels en tous genre mais cela implique aussi les arrestations de personnes accusés de complicité, c'est-à-dire tous ceux qui refusent de s'affilier avec ce pouvoir politique. En effet même ceux qui refusent simplement de reconnaître son autorité deviennent automatiquement ses ennemis car refuser sa tutelle est un délit en soi et ils sont donc chassés par la Marine.

Le Gouvernement Mondial est composé de plusieurs autres corpus à côté de la Marine, dont notamment :
 les unités Cipher Pol, chargées de l’espionnage et du renseignement. Il y a huit groupes (numérotés CP1 jusqu’à CP8), plus un neuvième (le CP9 un autre nommé CP0), tenu secret car obéissant aux plus hautes instances dirigeantes. Ils seront largement impliqués dans toute la saga Water Seven ;
 les juges d’Enies Lobby et les gardiens de la prison d’Impel Down ;
 la division scientifique, d’où viendrait l’énigmatique Docteur Vegapunk.

Certains personnages prendront une grande importance dans l’histoire, par exemple Garp ou Smoker.

L’incessante lutte entre les pirates et la Marine a conduit cette dernière à fixer des primes sur la tête des pirates les plus recherchés. Ces dernières peuvent aller de quelques milliers de Berry à des centaines de millions pour les pirates les plus dangereux. Les empereurs ont tous une prime dépassant le milliard de Berry. Dans l’équipage de Luffy, tous ont une prime importante (exception faite de Chopper). Bien entendu, cette notion de prime permet d’établir un certain rapport de force entre les pirates. Ces avis de recherche ont eu l’effet de susciter des vocations de chasseurs de primes – des civils pourchassant les pirates pour l’argent. Certains lieux comme l'ile de Whisky Peak ou l’archipel Sabaody regorgent de telles personnes ; on peut aussi remarquer que c’était l’activité de Zoro avant de devenir pirate (son surnom est d’ailleurs resté Zoro « le chasseur de pirates »).

Dans le passé, la Marine semble exister depuis l'apparition du Gouvernement mondial, il a été commenté que Marine Ford a été la « forteresse de la justice » pendant des siècles, ce qui implique qu'ils ont existé depuis un certain temps.

Depuis deux ans, le Gouvernement Mondial a accordé à la Marine des nouveaux pouvoirs sur l’organisation militaire. Elle est devenue avec son nouveau Quartier général, une armée de la justice bien plus puissante qu'auparavant et possède plus de moyens militaires sous le commandement du nouvel Amiral-en-chef Sakazuki (Akainu).

Les Pirates et leur hiérarchie 

Dans le manga, on retrouve différents titres donnés à des pirates.

Par le passé, « Roi des Pirates » est le titre que l'on donnait au plus grand pirate du monde, Gol D. Roger, qui a amassé toutes les richesses et dompté la Route de tous les périls, même si ce surnom ne lui donnait pas autorité sur les pirates, mais montrait simplement qu'il était respecté et reconnu de tous. À l'heure actuelle, il n'y a aucun roi et celui qui trouvera le One Piece pourra alors prétendre à ce titre.

On trouve au sommet de la piraterie, les Quatre Empereurs du Nouveau Monde qui règnent en se partageant la seconde partie de Grand Line.

 Shanks :  de Berrys
 Kaido  (anciennement) :   de Berrys
 Big Mom  (anciennement) :  de Berrys
 Marshall D. Teach :  de Berrys
 Edward Newgate (décédé) :  de Berrys
 Monkey D. Luffy : 3 000 000 000 de Berrys
 Baggy le Clown : 3 189 000 000 de Berrys

Ensuite on trouve les Grands Corsaires, qui ont passé un pacte avec le Gouvernement Mondial, sur la première partie de Grand Line.

 Dracule Mihawk
 Bartholomew Kuma :  de Berrys
 Boa Hancock :  de Berrys
 Baggy le Clown :  de Berrys
 Edward Weeble :  de Berrys
 Trafalgar D. Water Law : de Berrys (déchu)
 Jinbe :  de Berrys et  de Berrys (abandon)
 Crocodile :  de Berrys (déchu)
 Don Quijote Doflamingo :  de Berrys (déchu)
 Gecko Moria :  de Berrys (déchu)
 Marshall D. Teach (Barbe Noire) : 0 Berrys (abandon)

Cependant, cette hiérarchie est plutôt informelle et c'est finalement la loi du plus fort qui prime. De ce fait, d'autres groupes émergent parfois, tel que les « Supernovas », désignant les onze nouveaux pirates les plus forts de la première moitié de Grand Line.

 Eustass Kidd:  de Berrys, puis  de Berrys
 Trafalgar Law:  de Berrys,  de Berrys et  Berrys
 Monkey D. Luffy:  de Berrys,  de Berrys,  de Berrys,  de Berrys,  de Berrys et  de Berrys
 Basil Hawkins:  de Berrys puis  de Berrys
 X. Drake:  de Berrys
 Scratchmen Apoo:  de Berrys, puis  de Berrys
 Killer:  de Berrys, puis  de Berrys
 Jewelry Bonney:  de Berrys
 Capone Bege: , puis  de Berrys
 Roronoa Zoro:  de Berrys,  de Berrys et  Berrys
 Urouge:  de Berrys

Au début de l'histoire du manga, l'ère de Roger, le roi des pirates, dure depuis vingt-deux ans, cette époque est alors hors de contrôle,  
elle entraîne aussi l'apparition de Luffy au Chapeau de paille et de son équipage avec une réputation tumultueuse qui représente une menace pour l'équilibre des Trois Pouvoirs et s'achèvera par la fin de la guerre au Sommet de Marine Ford. 

Par la suite, un an après, une nouvelle ère apparaît. Ce nouvel âge de la piraterie montre des changements dans le monde. On parle d'une époque qui sera au bord du chaos où les pirates les plus puissants règnent en maître et écrasent ceux qui poursuivent les rêves n'ayant aucune place.
Dès la mort de Barbe Blanche, il y aura eu des changements profonds de la hiérarchie, des Supernovas ont envahi des territoires dans le Nouveau Monde pour le conquérir provoquant l'anarchie et de nombreux pirates novices mettent le cap des quatre océans pour aller envahir Grand Line. L'objectif de tous est de faire route vers le Nouveau Monde pour s'emparer des territoires perdus de Barbe-Blanche, du One Piece et défier les Empereurs des mers. Tout cela indique la renaissance d'une nouvelle vague de piraterie. Inquiet et affaibli, le Gouvernement mondial a surveillé de près cette situation afin de recruter des nouveaux Capitaines Corsaires plus puissants pour combler les places vacantes après la guerre de Marine Ford.

Deux ans plus tard, une arrivée massive de nouveaux pirates continue sur les mers, le poste de l'Empereur des mers décédé a été repris par Barbe Noire. Law, Baggy et Weeble sont devenus des nouveaux Grands Corsaires. Quelques Supernovas ont gagné un statut de grande puissance comme Kidd. D'autres tel que Drake s'est allié à Kaido et Bege est devenu l'allié de Big Mom.

Des domaines représentés avec parcimonie

Économie 

La monnaie officielle utilisée sur tous les océans du globe est le « berry ». Le système économique est cependant suffisamment robuste pour pouvoir convertir des richesses en berry – comme feront Luffy et son équipage à Water Seven. Il n’existe pas de taux de conversion  officiels, mais le manga étant écrit au Japon, on retrouve plusieurs similitudes avec le Yen. Si on considère que le yen et le berry ont une valeur proche, 100 Berrys vaudraient approximativement . On peut cependant noter qu'une autre monnaie a cours sur les îles célestes, nommées « extols » (un berry valant  extols)   se convertirait en 1 million d'extols.

.

Science 

Le domaine scientifique est quant à lui plus développé. Une des premières sciences décrites dans One Piece est la médecine, dont le royaume de Drum possède un échantillon des plus brillants spécialistes. Le docteur Hogback, un des plus grands médecins du monde, a mis au point une méthode de restauration des corps qui, couplée au pouvoir de Gecko Moria, permet de ramener des gens à la vie – ou plus exactement de créer des zombies.

Le Gouvernement Mondial accorde une place importante à la science, notamment avec sa division scientifique. Il s’intéresse de près au docteur Vegapunk, scientifique de renom à l'origine de nombreuses inventions. C'est lui qui utilisera pour la première fois le granite marin dont sont composés les coques des navires et les menottes de la marine après en avoir découvert les propriétés. C'est aussi la Marine qui créera les PX ou Pacifista, ces robots qui prendront la forme du Capitaine Corsaire Kuma.

Tradition

Le Davy Back Fight 

Au domaine des us et coutumes, un arc entier est réservé au fameux jeu pirates : le Davy Back Fight. Cet antique jeu pirate a été inventé il y a des siècles par un pirate probablement joueur : Davy Jones. Le Davy Back Fight comporte plusieurs manches et, à chaque victoire, le gagnant peut choisir un pirate de l'équipage adverse. Il existe une variante qui consiste à échanger le Jolly Roger (le drapeau de l'équipage) à la place d'un des membres. Étant donné que l'on a assisté qu'à une seule partie de Davy Back Fight, on ne connaît que trois épreuves : la « Donuts Race », une course aquatique à bord d'une petite embarcation, le « Groggy Ring », un jeu ressemblant au football américain mise à part que la balle est un joueur de l'équipe, et le combat final, c'est-à-dire un combat singulier entre les deux capitaines. Bien entendu, il s'agit d'un jeu de pirates donc tous les coups (triches comprises) sont permis, avec la contrainte de ne pas tuer ses adversaires. 

Le nom du jeu vient d'une ancienne légende anglaise : Davy Jones. Il aurait, prétendument, disparu au fond des mers, au cours d'une bataille épique et se serait confondu avec les divinités maritimes des pirates. C'est depuis ce jour qu'on le surnomme Davy Back, car à la fin, tout retourne à la mer. D'où finalement le nom du jeu.

Références 

One Piece